Покатилов — русская фамилия; имеет женскую форму Покатилова. Известные носители:

 Покатилов, Василий Осипович (1788—1838) — атаман Уральского казачьего войска.
 Покатилов, Владимир Александрович (род. 1992) — казахстанский футболист; брат-близнец Стаса Покатилова.
 Покатилов, Евгений Петрович (1927—2011) — советский и молдавский физик-теоретик, член-корреспондент АН Республики Молдова.
 Покатилов, Иван Григорьевич (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Покатилов, Стас Александрович (род. 1992) — казахстанский футболист, вратарь.

См. также